Arasteh ist der Familienname folgender Personen:

 Keikawus Arasteh (* 1955), deutsch-iranischer Arzt und AIDS-Forscher
 Nader Arasteh (1893– nach 1963), persischer Botschafter